Spawn: Armageddon () — видеоигра в жанрах приключенческого боевика и hack and slash, разработанная студией Point of View и изданная компаниями Namco и Electronic Arts году для консолей PlayStation 2, GameCube и Xbox в . Основа на комиксах про Спауна.

В создании игры принимал участие сам создатель Спауна — Тодд Макфарлейн.

Геймплей 
Игровой процесс игры сосредоточен на быстрых и стильных боях (как в сериях Devil May Cry и God of War), в которых используются различные виды оружия. Главным оружием Спауна является «Agony Axe» (образованный плащ), который может разрезать любого демона. Он также вооружён цепями, которые атакуют с большой точностью и скоростью. Спаун имеет возможность уничтожать более сильных демонов с помощью огнестрельного оружия, и способен использовать различные адские силы, в частности некроплазму. В игре можно модернизировать или покупать оружие, улучшить здоровье и т. д.

Сюжет 
Игра начинается на крыше часовни в Дес-Плейнс, штат Иллинойс, где Спаун вспоминает о своей прежней жизни и предательстве его босса Джейсона Вунна. Неожиданно над городом появляется вспышка света, и началась война демонов против ангелов, названная позже «Армагеддон». Спаун собирается вмешаться в ситуацию, и может кому-то даже отомстить.

Персонажи 
 Спаун () — главный герой игры. Военный Эл Симмонс, который был убит своим боссом Джейсоном Вунном, и позже продал свою душу дьяволу Мэлболгии, чтобы снова увидеть любимую жену. Спаун должен выяснить причину вспышки света. В поисках ответов, он оказывается втянутым в войну между Раем и Адом.
 Осквернитель () — также известный как Клоун. Несмотря на свою внешность, он не человек, а демон. Он считает себя идеальным демоном, чтобы повести армии Ада в бой с Раем, но Сатана предпочитает кого-то с душой, а именно — Спауна.
 Маммон () — один из гидов Спауна и его наставник. Его мотивы неясны, и многие считают, что ему не стоит доверять. Тем не менее, Маммон очень хорошо осведомлен о Спауне и может воспользоваться этим.
 Сай Гор () — сбежавший эксперимент. Представляет собой гориллу-киборга, созданного Джейсоном Вунном. Сай Гор разрушает всё на своём пути и уничтожает тех, кто пытается остановить его. Спаун решается остановить этого бушующего зверя.
 Мэлболгия () — он тот, кто заключил сделку с Элом Симмонсом, чтобы Эл смог снова увидеть его любимую жену. Он и его сестра, готовят войну, известную как Армагеддон, используя как добрые, так и злые души для составления собственной армии. Он также послал Осквернителя, чтобы Спаун встал на путь тьмы.
 Богиня () — сестра Мэлболгии. Она вызвала зелёный луч как сигнал для своей армии душ и ангелов атаковать Мэлболгию и его силы Ада. Она и её брат Мэлболгия вызвали своей войной Армагеддон.

Отзывы 

Spawn: Armageddon получила в основном средние оценки в 60 %. Игра была подвергнута критике за повторяющийся сюжет и «хромые» удары.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры Spawn: Armageddon

Компьютерные игры 2003 года
Игры для GameCube
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Компьютерные игры по мотивам комиксов
Action-adventure
Спаун
Компьютерные игры, изданные Namco
Компьютерные игры, разработанные Point of View